L'eczéma ou exéma est un terme médical pouvant désigner :
 l'eczéma, un syndrome ;
 l'eczéma atopique, une maladie d'origine allergique ;
 l'eczéma nummulaire, forme particulière chez l'adulte ;
 l'eczéma de contact, une dermite de contact liée à une hypersensibilité ;
 l'eczéma marginé de Hébra, une maladie fongique,
 l'eczéma bulleux ou dyshidrose